Beau soir (Debussy), een Frans lied gecomponeerd door Claude Debussy, of
Beau soir (album), een album van Janine Jansen en Itamar Golan.